Rake kan syfta på:

 Rake (fisk) - sötvattenfisken rake
 Rake (poker) - term i poker

Rake kan syfta på följande platser:

Estland 

 Rakke, ort, Lääne-Viru län, Rakke vald,

USA 

 Rake, Iowa, ort, Winnebago County,

Storbritannien 
 Rake, England

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar